Целищата — упразднённая в 2018 году деревня в Советском районе Кировской области России. Входила в состав Зашижемского сельского поселения.

География 
Деревня находилась в южной части области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, к востоку от реки Вятки, на расстоянии приблизительно 23 километров (по прямой) к северо-западу от города Советска, административного центра района.

Абсолютная высота — 137 метров над уровнем моря.

Климат 
Климат характеризуется как умерено континентальный, с тёплым летом и холодной длительной зимой. Среднегодовая температура — 2 — 2,3 °C. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −14 °C; самого тёплого месяца (июля) — 18,2 — 18,3 °C. Период с отрицательными температурами длится около 160 дней. Годовое количество атмосферных осадков — 530—550 мм.

История 
Снята с учёта 21.12.2018.

Население

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Примечания 

упразднённые населённые пункты Советского района (Кировская область)
населённые пункты, упразднённые в 2018 году